Assemblea Espiritual Local
 Assemblea Espiritual Regional
 Assemblea Espiritual Nacional